Korrektur steht für:

 Korrektur, nachträgliche Verbesserung eines Objekts
 Korrektur (Roman), Roman von Thomas Bernhard (1975)

Siehe auch:
 Die Korrekturen (Roman von Jonathan Franzen 2001)

 Korrektheit (Begriffsklärung)